Edith Jessie Graydon – assassina britannica
 Jay Graydon – compositore, chitarrista, produttore discografico ed arrangiatore statunitense
 John Graydon – ammiraglio inglese
 Ray Graydon – allenatore di calcio e calciatore inglese